Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 5001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 8 października 1920 do 7 lutego 1994. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

5001-5100

5101-5200

5201-5300

5301-5400

5401-5500

5501-5600

5601-5700

5701-5800

5801-5900

5901-6000

Przypisy 

Lista planetoid 005001-006000